Popovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Benešov, siehe Popovice u Benešova
Gemeinde im Okres Brno-venkov, siehe Popovice u Rajhradu
Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, siehe Popovice u Uherského Hradiště
Ortsteil von Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Okres Praha-východ
Ortsteil von Děčín, auch Děčín XXIII, Okres Děčín
Ortsteil von Dolní Bukovsko, Okres České Budějovice
Ortsteil von Jaroměřice nad Rokytnou, Okres Třebíč
Ortsteil von Jičín, Okres Jičín
 Popovice (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Okres Beroun
Ortsteil von Přerov, auch Přerov X, Okres Přerov
Ortsteil von Rataje u Kroměříže, Okres Kroměříž
Ortsteil von Šebířov, Okres Tábor
Ortsteil von Teplá, Okres Cheb
Ortsteil von Třesovice, Okres Hradec Králové
Ortsteil von Všeruby u Plzně, Okres Plzeň-sever

Velké Popovice, Gemeinde im Okres Praha-východ
Vysoké Popovice, bis 1949 Popovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov

Siehe auch:
 Popowice
 Popowitz